Jaguar steht für:
 Jaguar, eine Großkatzenart
 Jaguar (1979), philippinischer Film von Lino Brocka 
 Jaguar (1996), französischer Film von Francis Veber 
 Jaguar (Band), eine englische Heavy-Metal-Band
 Jaguar (Knott’s Berry Farm), eine Achterbahn
 Jaguar (Wappentier), eine Wappenfigur
 Jaguar Cars, eine britische Automobilmarke, Eigentum der indischen Tata Motors
 Jaguar Racing, ein ehemaliges Formel-1-Werksteam
 Armstrong Siddeley Jaguar, ein Flugmotor des ehemaligen Herstellers Armstrong Siddeley
 Claas Jaguar, eine Feldhäcksler-Baureihe des Herstellers Claas
 Fender Jaguar, ein E-Gitarren-Modell

Computertechnik:
 AMD Jaguar, eine Prozessorarchitektur von AMD, siehe AMD Fusion #Kabini und Temash (Jaguar-Architektur)
 Atari Jaguar, eine Spielekonsole
 Mac OS X 10.2 „Jaguar“, ein Betriebssystem
 Java GUI for R, eine Benutzeroberfläche für die Statistiksoftware R

Militärtechnik:
 Jaguar (Jagdpanzer), ein Jagdpanzer der Bundeswehr
 Jaguar-Klasse, Schnellboote (140/141) der Bundesmarine
 SMS Jaguar, ein Kanonenboot der Kaiserlichen Marine
 Jaguar (Schiff, 1928), ein deutsches Torpedoboot der Raubtier-Klasse
 SEPECAT Jaguar, ein britisch-französischer Jagdbomber
 Grumman XF10F „Jaguar“, ein US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Jaguar, ursprüngliche Bezeichnung einer britischen Forschungsrakete, siehe Jabiru (Rakete)
 Engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) „Jaguar“, moderner französischer Aufklärungsradpanzer